Missjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Missjön (Lövångers socken, Västerbotten, 715593-175847), sjö i Skellefteå kommun,  (30,1 ha)
Missjön (Lövångers socken, Västerbotten, 716020-176240), sjö i Skellefteå kommun,  (17,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn